Hellevad har flere betydninger:

 Hellevad (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hellevad Sogn, Brønderslev Kommune
 Hellevad (Sværdborg Sogn) – en bebyggelse i Sværdborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Hellevad (Aabenraa Kommune) – en by og et ejerlav i Hellevad Sogn, Aabenraa Kommune
 Hellevad – betegnelsen på hønsetypen Hellevad.

Se også
 Helved – en lille landsby på Als i Sønderborg Kommune.